Původním významem slova Čížek je české rodové označení ptáka rodu (Spinus) z čeledi pěnkavovitých.

Slovo Čížek (ev. Čižek) nebo přechýleně Čížková je poměrně časté české příjmení:

 Alois Čížek (1905–1990) – český, československý a exilový politik a publicista
 Anna Čížková (1946–???) – politička KSČ z Děčínska, poslankyně FS za normalizace
 Antonín Čížek (1833–1883) – český advokát, pravicový politik a poslanec
 Antonín Čížek II. (1865–1897) – český advokát a levicový politik, odsouzený v procesu s Omladinou
 Augustin Čižek (1877–1946) – československý politik
 Bohuš Čížek (1913–1989) – akademický malíř a ilustrátor 
 Evžen Čížek (1904–1942) – armádní důstojník a vojenský letec RAF
 František Čížek (advokát) (1850–1889) – český sokolský funkcionář
 František Čížek (politik) – český politik
 František Josef Čížek (1818–1887) – český divadelní herec
 Franz Čižek (1865 –1946) –  malíř, designér, učitel umění
 Hana Čížková (* 1953) – česká herečka
 Jaroslav Čížek (rozcestník) – více různých osobností
 Jiřina Čížková (1908–1994) – česká dětská lékařka, první profesorka medicíny na UK
 Ivan Čížek (1852–1918) – český vynálezce
 Josef Čížek – více různých osobností
 Karel Čížek (rozcestník) – více různých osobností
 Martin Čížek (* 1974) – český fotbalista
 Miroslav Čížek (* 1958) – český fotbalista
 Otakar Čížek (1883–1942) – státní úředník, před 2. sv. válkou čestný radní v Liberci, odbojář popravený za heydrichiády na Kobyliské střelnici v Praze.
 Pavel Čížek (* 1964) – český politik
 Radek Čížek (* 1974) – český fotbalista
 Radoslav Čížek (* 1953) – český hokejista a tenista
 Tomáš Čížek (* 1978) – český fotbalista
 Václav Čížek (politik) (1873–1895) – sociální demokrat, odsouzený roku 1894 k šesti letům vězení v procesu s Omladináři
 Václav Čížek (hokejista) (* 1989) – český hokejista
 Věra Čížková (* 1950) – česká didaktička biologie
 Vítězslav Čížek (* 1952) – český básník a překladatel
 Vojtěch Čížek (1884–1942) – český pedagogický pracovník
 Zdeněk Čížek (* 1953) – československý fotbalový útočník
 Zuzana Čížková (* 1982) – česká sochařka a malířka